Il nome Odone di Savoia – più correttamente Oddone di Savoia – può essere riferito a esponenti differenti di casa Savoia:

 Oddone di Savoia
 Oddone Eugenio Maria di Savoia